Radio aktuell ist:

 Vorübergehender Name des ehemaligen Radio DDR I
 Ehemaliger Radiosender in St. Gallen, Schweiz. Heute aufgegangen in Radio FM1
 Ein Audio- bzw. Nachrichten-Service für Rundfunkanbieter der  Oliver Dunk GmbH Berlin